Ла Рача има више значења:

 Ла Рача (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Рача (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику